Олив — фамилия.

Олив () — русский дворянский род французского происхождения. 
 Олив, Вильгельм Николаевич (1795—1854) — родоначальник русской ветви семейства Олив, таврический губернский предводитель дворянства.
Олив, Вильям Вильгельмович (1847— 1896) — председатель  Таврической учёной архивной комиссии, таврический губернский предводитель дворянства
 Олив, Мара Константиновна (1870—1963) — муза ряда художников Серебряного века, меценатка.
 Олив, Михаил Сергеевич (1881—1956) — камер-юнкер, коллекционер.
 Олив, Сергей Васильевич (1844—1909) — генерал-майор, член Государственного совета Российской империи.

 также
 Олив, Дэвид (1937—2012) — британский физик-теоретик.
 Олив, Лес (1928—2006) — английский футбольный администратор.
 Олив, Милтон Ли (1946—1965) — военнослужащий армии США, участник Вьетнамской войны.

См. также 
 Олив Ойл — персонаж комиксов и мультипликационных фильмов о моряке Попае, его возлюбленная.
 Олев, Наум Миронович (настоящая фамилия Розенфельд; 1939—2009) — советский и российский поэт-песенник, галерист.